Omsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Omsjön, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (51,7 ha)
Omsjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (56,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn